George Tomlinson ist der Name folgender Personen:

* George Tomlinson (Geistlicher) (1794–1863), britischer Bischof der Anglikanischen Kirche
 George Tomlinson (Politiker) (1890–1952), britischer Politiker